

Гакенсак — місто, штат Міннесота
 Гакенсак — місто, штат Нью-Джерсі